Тіппеліга 2012 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вдруге здобув Молде.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Одд Гренланн було знято 1 очко через відсутність фінансового контролю.
2. Клуб Тромсе взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/24 листопада 2012

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2012
Норвегія